Marie Terezie kněžna z Lichtenštejna ( Marie Therese Henriette Fürstin von und zu Liechtenstein, * 14. ledna 1908, Vídeň – 30. září 1973, Funchal, Madeira) byla lichtenštejnská princezna, dcera prince Aloise Adolfa z Lichtenštejna a jeho manželky, rakouské arcivévodkyně Alžběty Amálie.

Život 
Marie Terezie Henrieta, celým jménem Marie Terezie Henrieta Aloisie Alfreda Františka Josefa Julie Adléta Markéta Marie Anunciáta Alžběta Ignácie Benedikta z Lichtenštejna (Marie Therese Henriette Aloisia Alfreda Franziska Josepha Julie Adelheid Margarete Annunziata Elisabeth Ignatia Benedikta von und zu Liechtenstein), se narodila 14. ledna 1908 ve Vídni jako druhé dítě a první dcera v lichtenštejnského prince Aloise Adolfa a jeho manželky, rakouské arcivévodkyně Alžběty Amálie Rakouské. Jejím starším bratrem byl pozdější panující kníže František Josef. Měla ještě další mladší sourozence: Karla Alfréda, Jiřího Hartmana, Oldřicha, Marii Henrietu, Aloise a Jindřicha. 

Panujícím lichtenštejnským knížetem byl v té době jejich děd z otcovy strany, Jan II. Jejich dědečkem z matčiny strany byl sám císař František Josef I.

V roce narození Marie Terezie její rodiče si jako sídlo rodiny zvolili zámek Velké Losiny (něm. Gross-Ullensdorf) ve oblasti východních Sudet. V roce 1923 se její otec stal následníkem lichtenštejnského trůnu, kterého se však vzdal ve prospěch svého syna Františkа Josefa. V roce 1938 se tak starší bratr Marie Terezie stal panujícím lichtenštejnským knížetem.

Ve věku 36 let se princezna provdala za 38letého hraběte Artura Strachwitze z Gross-Zauche a Kamence. Pár měl celkem tři děti:

 Antonín (* 1944) — svobodný, bez dětí;
 Stanislav (* 1946) — ženatý s paní von Kattnerovou, mři dcery;
 Štěpánka (* 1948) — provdaná za Kvida Nicholase Schmidt-Kjariho, šest dětí.

Marie Terezie zemřela 30. září 1973 ve věku 65 let na ostrově Madeira. Její ostatky byly převezeny do Vídně, kde byly pochovány v hrobce na Hietzinském hřbitově.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 Lichtenštejnové 
 Profil na Geni.com 
 Profil na Genealogics.org 
 Profil na Thepeerage.com 
 Genealogie Marie Terezie z Lichtenštejna 
 

Marie Terezie
Marie Terezie
Narození v roce 1908
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1973
Ženy
Úmrtí ve Funchalu
Pohřbení ve Vídni